Buschberg (Neder-Oostenrijk) - berg in Oostenrijk
 Büschberg - buurtschap in de gemeente Solingen, Duitsland